Ceylonrupsklauwier
 Grote rupsklauwier
 Kleine rupsklauwier
 Malabarrupsklauwier